Moisés I () foi um católico de todos os armênios da Igreja Armênia de 456 a 461. Moisés provavelmente pertenceu a segunda família eclesiástica armênia (a primeira foi a de Gregório, o Iluminador), descendente de Albiano de Manziquerta. Foi nomeado católico de todos os armênios em 456 e permaneceu no posto até 461 quando Gute o substituiu.

Ver também

Bibliografia 

 

Armênios do século V
Católicos de todos os armênios
Armênios do Império Sassânida